Кюк () — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Кюк () — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале
 Кюк () — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Кюк-Тульза
 Кюк-Тульза (кантон)